

Pessoas 
 Rufino I de Bizâncio — bispo de Bizâncio do 
 Rufino (príncipe dos ofícios) — romano antigo do 
 Rufino (filho de Himério) — romano antigo do 
 Rufino de Aquileia — teólogo cristão do  e tradutor de obras gregas para o latim
 Rufino (cônsul) — estadista gaulês do  do Império Romano do Oriente que serviu como prefeito pretoriano para o imperador Teodósio I
 Rufino (prefeito pretoriano) — estadista bizantino do 
 Rufino (agostiniano) — amigo do teólogo agostiniano Próspero de Aquitânia ().
 Rufino (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 
 Rufino (comandante de cavalaria) — oficial romano do

Toponímia
 Rio Rufino — município brasileiro do Estado de Santa Catarina
 Rufino (Argentina) — município na província de Santa Fé, Argentina

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história